Loricatosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut à la fin du Jurassique moyen, au Callovien moyen, soit il y a environ  (millions d'années).

Ses restes fossiles n’ont été découverts qu'en France dans le Calvados dans les « Marnes à Belemnopsis latesulcatus » et en Angleterre dans la formation de l'Oxford Clay.

Historique 
Ses premiers restes fossiles découverts ont donné lieu à la création du genre Lexovisaurus. Cependant, S. Maidment  ont déterminé en 2008 que ces fossiles n'étaient pas suffisants pour avoir créé un genre.

À partir de nouveaux fossiles, S. Maidment  ont créé le nouveau genre Loricatosaurus, auquel ils ont ajouté le nom d'espèce original de priscus, provenant de la première description de cette espèce de Franz Nopcsa en 1911, Stegosaurus priscus.

Loricatosaurus priscus  est la seule espèce connue rattachée au genre.

Description 
Loricatosaurus priscus est connu par deux squelettes partiels. Les premières descriptions, sous le nom de Lexovisaurus indiquait l'existence d'une épine, ou pique, placée sur chacune des épaules de l'animal. Elles sont aujourd’hui considérées comme ayant été fixées à la queue comme arme de défense.

Classification 
Les analyses phylogénétiques réalisées entre 2008 et 2010 par S. Maidment et O. Mateus placent  Loricatosaurus comme un genre basal au sein de la famille des Stegosauridae.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1911